Boris Pozdnjakov – ex calciatore sovietico
 Stanislav Pozdnjakov – schermidore russo
 Vjačeslav Pozdnjakov – schermidore russo